El término Alfonso Herrera puede referirse a:

Alfonso Herrera Fernández (1838-1901), un botánico y académico mexicano;
Alfonso Luis Herrera López (1868-1942), un biólogo y científico mexicano;
Alfonso Herrera (actor) (1983- ), un actor mexicano.